Lorano ima više značenja:
 Lorano, Massa-Carrara
 Lorano, Torino